Произведения «Мифов Ктулху» — это мифопея и общая вымышленная вселенная, берущая свое начало в произведениях американского писателя Говарда Филлипса Лавкрафта. Этот термин был придуман Августом Дерлетом, протеже Лавкрафта, для обозначения окружения, инопланетных существ, космических божеств, запретных книг и других элементов, которые использовал Лавкрафт, а затем его литературные преемники. Дерлету приписывают формализацию «Мифов Ктулху». Сам Лавкрафт не делил свое творчество на циклы и относил свои произведения к жанру «космический ужас» или «странной фантастики». Имя «Ктулху» происходит от центрального существа в рассказе Лавкрафта «Зов Ктулху», впервые опубликованном в журнале «Weird Tales» в 1928 году.   

Позже последователи «Мифов Ктулху» присоединились к этой литературной игре, которая стала традицией. Разные писатели использовали концепции Лавкрафта и расширили его вымышленную вселенную. Позже последователи присоединились к этой литературной игре. Так образовался «межавторский цикл», который на сегодняшний день привлек очень многих авторов, написавших отдельные серии произведений, сборники, антологии, что помогли определить и популяризировать жанр Мифы Ктулху что почитать можно в обширном списке произведений. Последователи сформировали жанр «Лавкрафтовских ужасов». Иногда его называют Лавкрафтианой.  

Нет никакой центральной системы, списков и координации или какого-либо надзора за «Мифами Ктулху» в целом. Стать частью «межавторского цикла» могут работы на основе личного мнения писателей, которые включают в свои произведения определенные элементы жанра — что часто вызывает споры.

Говард Лавкрафт 

Лавкрафт является создателем жанра «Мифы Ктулху» и написал об инопланетянах и космических существах следующие произведения:  

Ранние произведения, где встречаются элементы «Мифов Ктулху»: «Полярная звезда», «Карающий Рок над Сарнатом», «Храм», «Ньярлатхотеп», «Иные Боги», «Пёс», «Затаившийся Страх», «Неименуемое», «Ужас в Ред Хуке».

«Круг Лавкрафта» 
Лавкрафт состоял в постоянной переписке с другими писателями, хотя, «Мифы Ктулху» не были формализованы или признаны между авторами. Лавкрафт писал произведения в соавторстве и разделил творчество с другими авторами. Он делился ссылками на произведения с такими писателями, как: Кларк Эштон Смит, Роберт Говард, Роберт Блох, Фрэнк Лонг, Генри Каттнер, Генри Уайтхед, Фриц Лейбер, — группа, называемая «Кругом Лавкрафта». Эти писатели расширяли Вселенную Лавкрафта. Во второй половине жизни Лавкрафта было много заимствований элементов произведений писателей, с которыми он переписывался. Большинство элементов Мифов Лавкрафта не были перекрестным ссылками на разные циклы произведений «Круга Лавкрафта», а вместо этого были сознательно созданы каждым писателем отдельно, чтобы стать частью Мифов. Так образовался межавторский цикл, в котором можно найти что почитать из «Мифов Ктулху» других авторов.

Август Дерлет 
Август Дерлет, писатель и друг Лавкрафта, дописал многие из незаконченных произведений после его смерти, использовал черновики из невероятно огромного числа корреспонденции Лавкрафта (от 30.000 до 100.000 писем). Ради этой цели Дерлет специально создал издательство «Arkham House». Некоторые другие авторы, последователи «Мифов Ктулху», издавали свои произведениях в «Arkham House». Во многом, благодаря Дерлету «Мифы Ктулху» стали столь популярными, поэтому Дерлету приписывают формализацию «Мифов Ктулху». Роберт Прайс выделяет «Мифы Дерлета» отдельно от «Мифов Ктулху». Кроме незавершенных работ Лавкрафта, Дрелет написал собственные произведения о «Мифах Ктулху»:

Кларк Эштон Смит 
Кларк Эштон Смит, писатель и друг Лавкрафта, написал большую часть своих фантастических произведений будучи вдохновленным его работами. Смит вел активную переписку с Лавкрафтом, который убедил его начать писать литературу. Смит создал Тсатхоггуа и «Книгу Эйбона», которые появляются в творчестве Лавкрафта. В повести «Шепчущий во тьме» Лавкрафт упоминает жреца Атлантиды по имени «Кларкаш-Тон» (аббревиатура на Кларк Эштон). Смит часто упоминал Древних богов Лавкрафта и создал свой пантеон «Внешних богов» (англ. Outer gods). Смит заимствовал элементы «Мифов Ктулху» и мрачную атмосферу Лавкрафта, особенно в работах из «Гиперборейского цикла». Смит «запутал» некоторые из своих циклов, так что, например, гиперборейское божество Тсатхоггуа известно в Аверуан. Лавкрафт упоминал Гиперборею, а Смит «Некрономикон» и «Людей-змей» Роберта Говарда. Более поздние авторы ссылались на Смита в своих произведениях.

Роберт Говард 
Роберт Говард, писатель и друг Лавкрафта, часто упоминает элементы Лавкрафтовских ужасов в своих работах, среди которых цикл Конан, Соломон Кейн, Кулл; а также ряд историй напрямую относящихся к «Мифам Ктулху». Персонаж Роберта Говарда Фридрих Фон Юнтц читает «Некрономикон» Лавкрафта в его рассказе «Дети ночи» (1931) и, в свою очередь, Лавкрафт упоминает «Unaussprechlichen Kulten» Роберта Говарда повести «За гранью времён» (1936) и рассказе «Вне времени» (1935). Многие из неотредактированных черновиков Роберта Говарда включают части из «Мифов Ктулху».

Роберт Блох 

Роберт Блох писал свои ранние рассказы под сильным влиянием Лавкрафта. Действие ряда его произведений происходит в «Стране Лавкрафта». К ним относятся «Темный демон» и «Безликий бог», в которых фигурирует Ньярлатхотеп; «Ухмыляющийся вурдалак» (написанный в манере Лавкрафта) и «Невыразимая помолвка» (смутно связанный с «Мифами Ктулху»). Именно Блох изобрел часто цитируемые тексты «Таинства червя» и «Культы упырей». Многие другие истории, на которые повлиял Лавкрафт, позже вошли в сборник Блоха «Тайны червя». В 1935 году Блох написал рассказ «Слуги Сатаны», по поводу которого Лавкрафт дал много советов. Он вошел в сборник «Кое-что о кошках и других произведениях».

Фрэнк Белнап Лонг 
Фрэнк Белнап Лонг, писатель и близкий друг Лавкрафта, написал ряд ранних историй, относящихся к «Мифам Ктулху»:
 «Пожиратели пространства» (1928) — главным героем рассказа выступил сам Лавкрафт
 «Псы Тиндала» (1929) — первый рассказ «Мифов Ктулху», написанный кем-либо, кроме самого Лавкрафта
 «Ужас с холмов» (1931), в котором появляется Чаугнар Фаугн; и «Пожиратели космоса» (с участием Лавкрафта в качестве главного героя)
 «Темное пробуждение» (1980)
 «Врата вечности» (1984)

Лавкрафт упоминает Псов Тиндала в повести «Шепчущий во тьме» (1930); а также Чаугнара Фаугна в рассказе «Ужас в музее» (1932). Ряд работ Лонга можно отнести к «Мифам Ктулху»: «Пожиратели мозгов», «Зловещий захватчик» и «Темное пробуждение»; а также стихи «Отвратительный снежный человек» и «Когда Чаугнар просыпается».

Генри Каттнер 
Генри Каттнер, писатель и друг Лавкрафта, а также Кларка Эштона Смита, написал несколько произведений о «Мифах Ктулху»: «Тайна Кралица» (1936), «Пожиратель душ» (1937), «Салемский ужас» (1937), «Захватчики» (1939) и «Охота» (1939). Каттнер добавил в Мифы несколько менее известных божеств, в том числе Иода («Тайна Кралитца»), Ворвадоса («Пожиратель душ») и Ньогта («Салемский ужас»). Критик Шон Рэмси предполагает, что Эбигейл Принн, злодейка из «Салемского ужаса», могла быть задумана Каттнером как потомок Людвига Принна, автора «Таинства червя» — книги, которая появляется в «Захватчиках» Каттнера. В его сборник «Книга Иода» и «Склеп Ктулху» вошли десять произведений о« Мифах Ктулху» под редакцией Роберта Прайса:

Генри Уайтхед 
Генри С. Уайтхед писал о вуду и оккультный детектив Каневин, а также рассказы: «Тени» (1928) и «Великий круг» (1932). Рассказы «Ловушка» (1932) и «Ботон» (1932) написаны в соавторстве с Лавкрафтом.

Фриц Лейбер 
Фриц Лейбер написал свои ранние рассказы в 1930-х и 40-х годах, которые были вдохновлены «Мифами Ктулху»:

 «Глубинный ужас»
 «От Аркхема к звездам»
 «Крупинка Тёмного Царства».

С. Т. Джоши выделил «Затонувшую землю» Лейбера (1942) как наиболее совершенную из ранних историй, основанных на мифах Лавкрафта. Лейбер написал несколько эссе о Лавкрафте, таких как «Литературный Коперник» (1949), публикация которого стала ключевым моментом в появлении серьезной критической оценки жизни и творчества Лавкрафта.

Последователи «Мифов Ктулху» 
Продолжение «Мифов Ктулху» создали Рэмси Кэмпбел, Лин Картер, Брайан Ламли, Колин Уилсон и многие другие писатели, которые использовали концепции и расширили вселенную Лавкрафта. Последователи «Мифов Ктулху» адаптировали произведения писателей из «Круга Лавкрафта», хотя изначально они не были связаны. Чаще всего авторы ссылались на список Древних богов Лавкрафта, Дерлета, и Смита. Лин Картер оказал особое влияние и составил подробные списки божеств, их происхождение, прислужников, пытаясь систематизировать элементы «Мифов Ктулху». Благодаря этим сведениям были связаны друг с другом Древние боги, запретные книги, культы и прочее. Многие современные последователи берут пример с этих более типовых произведений, ориентированных на преемственность «Мифов Ктулху», а не на загадочную Вселенную Лавкрафта. По мере того как «Мифы Ктулху» разрастались, авторам стало все труднее ознакомиться со всеми элементами.   На этом этапе «Мифы Ктулху» работы этих авторов сформировали жанр «Лавкрафтовские ужасы».

Рэмси Кэмпбел 
Рэмси Кэмпбел написал в 1960х несколько рассказов о «Мифах Ктулху». Август Дерлет включил его рассказ «Церковь на Хай-стрит» в сборник «Темный разум, темное сердце». В 1964 году Кэмпбелл выпускает свой первый сборник «Обитатель озера и менее желанные жильцы», опубликованный в «Arkham House», когда писателю было всего восемнадцать лет, — он собирает его Лавкрафтовские стилизации того времени. Титульное произведение описывает выдуманный Кэмпбеллом том оккультных знаний «Откровениям Глааки».

Лин Картер 
Лин Картер написал в 1970-х множество произведений о «Мифах Ктулху», которые вошли в сборник книге Роберта Прайса «Цикл легенд Зотика: полная мифология Лин Картера». Несмотря на название, у Картера есть много рассказов о «Мифах Ктулху», не вошедших в этот сборник:

Брайан Ламли 
Брайан Ламли является одним из главных продолжателей традиции Лавкрафта. Благодаря творческой поддержке Августа Дерлета, его работы были опубликованы в «Arkham House». Известные произведения с участием Титуса Кроу. Некоторые работы представляют собой подделку «Цикла снов» Лавкрафта, но в них фигурируют оригинальные персонажи Ламли: Дэвид и Элдин. Ламли объяснил разницу между персонажами Лавкрафта и своими: «Мои ребята сопротивляются. Кроме того, они любят посмеяться по пути». Более поздние работы включают серию романов «Некроскоп», по которой созданы побочные серии произведений: трилогия «Мир вампиров», «Потерянные годы», «Электроветвь»; и рассказ «Убийство Мебиуса».

Джозеф С. Пулвер 
Джозеф С. Пулвер написал несколько произведений о расширенной Вселенной «Мифов Ктулху»:

Колин Уилсон 
Колин Уилсон написал о «Мифах Ктулху» произведения: «Паразиты сознания» (1967), «Философский камень» (1969), «Возвращение в Ллойгор» (1969), «Космические вампиры» (1967), «Метаморфозы вампиров» (1997), «Гробница старцев» (1999).

Другие 

 Бертрам Рассел написал рассказ «Плеть Б’мота» (1929).
 Ричард Ф. Сирайт написал рассказ «Запечатанная шкатулка» (1935).
 Холл Томпсон написал рассказ «Воля Клода Эшера» (1947).
 Джон Джейкс описывает божеств «Мифов Ктулху» в цикле рассказов про похождения Брэка-варвара (1968).
 Дж. Вернон Ши написал рассказ «Призрак кладбища» (1969).
 Лайон Спрэг де Камп написал рассказы «Корона кобры» (1971) и «Предисловие к Некрономикону» (1973).
 Бэзил Коппер написал рассказы «Великий Белый Космос» (1974) и «За рифом» (1994).
 Джозеф Пейн Бреннан и Дональд М. Грант написали рассказы «Акт в Провиденс» (1979) и «Пожиратель пришедший издалека» (1976).
 Джеймс Уэйд написал рассказы «Тот, кто Ждёт», «Глубоководные» (1969), «Молчание Эрики Цанн» (1976).
 Джоанна Расс написала рассказ «Моя ладья» (1976)
 Карл Эдвард Вагнер написал рассказ «Палочки» (1974)
 Уолтер С. ДеБилл мл. написал рассказы «Куда ходит Йидра» (1976) и «Что за человек» (2004). 
 Ричард Лупофф написал рассказ «Как была открыта Гурская зона» (1977).
 Кеннет Грант написал рассказ «Против света» (1977).
 Говард Уолдроп и Стивен Атли написали рассказ «Чёрная, как яма, от края до края» (1977).
 Алан Дин Фостер написал рассказ «Некоторые заметки насчёт зелёного ящика» (1971) и «Ужас на пляже» (1978).
 Филип Хосе Фармер написала рассказ «Первокурсник» (1979).
 Эндрю Оффут и Кит Тейлор написали рассказ «Башня Смерти» (1982).
 Майкл Ши написал рассказ «Цвет вне времени» (1984).
 Т. Э. Д. Клайн написал рассказ «Церемонии» (1984).
 Десмонд Льюис написал рассказ «В сапогах» (1989).
 Гарри Майерс часто упоминает божеств Лавкрафта, Страну снов, в рассказах: «Морда в алькове» (1977), «Последняя ночь Земли» (1995), «Сеть» (2003).
 Томас Лиготти часто использует ссылки на Азатота Лавкрафта и древние культы, в таких рассказах как «Секта идиота» (1988).
 Ричард Тирни написал рассказы «Крик во тьме», «Мерзкое святилище» (1974), «Ветра Зарр» (1975), «Гнев Тупана» (1977), «Трон Ахамота» (1985), «Повелители боли» (1997).
 Ник Маматас упоминает Ктулху и Азатота в романе «Движение под землей» (2004), «Тот, чьё имя не выразить словами» (2009) и других произведениях.
 Грэм Мастертон написал рассказы «Уилл» (1990), Жертвоприношение (1992).
 Гай Н. Смит написал рассказ «Возвращение в Инсмут» (1992).
 Фред Чаппелл написал рассказы «Дагон» (1968), «Weird Tales» (1984) и «Уцелевшие» (2010).

Межавсторский цикл «Мифов Ктулху» 
Современные авторы создали самые разнообразные произведения по мотивам «Мифов Ктулху». Часто это лишь отдельные произведения, где лишь упоминаются названия и отсылки, но они противоречат более ранним работам. Иногда возникают перекрестные ссылки между авторами, но оригинальные работы они вовсе не затрагивают. Эти работы больше соответствую жанру «Космический ужас», нежели Лавкрафту. На этом этапе «Мифы Ктулху» можно рассматривать как часть межавторского цикла «Мифы Ктулху» либо серию взаимосвязанных межавторских циклов, которые конфликтуют друг с другом.

1990-2000-е 
 Стивен Кинг является самым известным последователем Лавкрафта и утверждает, что все его работы в жанре ужасов, написанные под его влиянием. Яркими примерами являются: «Жребий Салема» (1975) «Крауч-Энд» (1980), «Оно» (1986) и многие другие. Ужас Кинга может быть довольно чётко разграничен на три основные части: космический (Лавкрафт), загробный и научный (Мэри Шелли).
 Пол Вилсон написал рассказ «Степи» (1990).
 Питер Тримейн написал рассказ «Даоин Домейн» (1992).
 Брайан Стейблфорд написал рассказ «Наследие Инсмута» (1992).
 Роджер Желязны упоминает божеств Лавкрафта в рассказе «Тоскливой октябрьской ночью» (1993).
 Ким Ньюман написал рассказы «Без четверти три» (1988) и «Крупная рыба» (1993).
 Адриан Коул написал рассказ «Переход» (1994).
 Брайан Муни написал рассказ «Могила Приска» (1994).
 Николас Ройл написал рассказ «Возвращение домой» (1994).
 Дэвид Лэнгфорд написал рассказ «Дипнет» (1994).
 Майкл Маршалл Смит написал рассказ «Увидеть море» (1994).
 Карл Эдвард Вагнер написал рассказ «И вот мы снова встретились» (1994).
 Алан Роджерс написал рассказ «Ее незаконнорожденный сын» (1996).
 Иэн Маклауд написал рассказ «Золотой хранитель» (1997).
 Вольфганг Хольбайн написал романы «Колдун из Салема» (1987), «Легион хаоса» (1988), «Цикл Дегона» (1990), «Семь печатей власти» (1992), а также серию продолжений к ним. В серии книг о колдуне Роберте Крейвене фигурируют создания «Мифов Ктулху» и сам Лавкрафт в качестве персонажа.
 Нил Гейман упоминает Иннсмут и божеств Лавкрафта в межавторском сборнике «Череп Шерлока Холмса» и рассказах «Просто опять конец света» (1994) и «Этюд в изумрудных тонах» (2003).
 Чарльз Стросс написал рассказ «Очень холодная война» (2000).
 Джон Лэнган написал рассказ «Мистер Гонт» (2002).
 Пол Финч написал рассказ «Длинная Мэг и ее дочери» (2002).
 Брайан Ходж написал рассказ «Симфония поджигателя» (2002).
 Лэрд Баррон написал рассказ «Бульдозер» (2004).
 Эдди Бертин написал рассказы «Тьма — моё имя» (1974) и «Данвичские сны, Данвичские крики» (2005).
 Саймон Кларк написал рассказ «Восхождение» (2007).
 Элизабет Бэр написала рассказ «Неупругие столкновения» (2007).
 Джон Пил написал рассказ «Двадцать тысяч лет под водой» (2008).
 Андерс Фейджер описывает собакоподобных существ и божеств Лавкрафта в рассказе «Путешествие бабушки» и «Артефакт герра Геринга» (2009).
 Эдвард Ли написал рассказы «В Год Господень: 2202» (2001) и «Обитающий на пороге» (2009), «Ужас Иннсвича» (2010), «Мы идём к монстрам» (2010), «Вырванные страницы из путевого журнала» (2010), «Данвичский роман» (2012).

2010-2020-е 
 Уильям Джонс написал рассказ «Завет тьмы» (2010).
 Лэрд Баррон написал рассказ «Отель Палаш» (2010).
 Фред Чаппел написал рассказ «Уцелевшие» (2010).
 Джемма Файлз написал рассказ «Банка с солью» (2010) и «Гадание на внутренностях» (2011).
 Питер Клайнс написал рассказ «Жуткие приключения Робинзона Крузо, человека-оборотня» (2010).
 Брайан Стэблфорд написал рассказ «Чрево времени» (2011).
 Бретт Дж. Тэлли написал рассказ «То, чего не должно быть» (2011).
 Уильям Браунинг Спенсер написал рассказ «Пёстрый мир» (2011).
 Джо Р. Лансдэйл написал рассказ «Кровоточащая тень» (2011).
 Тим Каррэн написал рассказы «Улей» (2005), «Нерест» (2010) и «Чума, бродящая во мраке» (2011).
 Грэм Макнилл написал рассказы «Гули Мискатоника» (2011), «Кости Йопаси» (2012), «Обитатель глубин» (2013).
 Алан Блай написал рассказы «Танец проклятых» (2011), «Повелитель кошмаров» (2011), «Ложь утешения» (2012), «Алчущий бог» (2013).
 Стив Резник Тем написал рассказы «Ожидание в мотеле «Перекрёстки» (2012).
 Питер Эванс написал рассказ «Поедающие изнутри» (2013).
 Крис Джексон написал рассказ «Глубинные ворота» (2013).
 Брайан Ходж написал рассказ «Такие же глубоководные, как и ты» (2013).
 Джон Лэнган написал рассказ «Дети Клыка» (2014).
 Стивен Сэвил и Стив Локли написали рассказ «Знак Глааки» (2014).
 Кристиан Клейвер написал рассказ «Приключение иннсмутского китобоя» (2014).
 Кейтлин Р. Кирнан написал рассказ «Нам запрещено любить, мы квакаем и воемя» (2014).
 Кейтлин Кирнан написала рассказы «Возмездие для Андромеды» (2000), «Ни демоны под водой» (2002), «Андромеда среди камней» (2003), «Этюд для Ведьмоского дома» (2013), «Валентия» (2000), «И вдаль убегает мир» (2001), «Мертвые и лунатики» (2004), «Дочь алхимика» (2009), «Молитва костей» (2010), «Силы прилива» (2011), «Кошки с Ривер-стрит» (2015).
 Джонатан Л. Говард написал рассказ «Картер и Лавкрафт» (2015) и «После Конца Света» (2017)
 Джеймс Лавгроув написал серию рассказов «Журналы дел Ктулху» (2016).
 Джо Р. Лансдэйл и Джон Л. Лансдэйл написали рассказ «Адская награда» (2016).
 Джон Ллевелин Проберт написали рассказ «Отряд Лавкрафта: Ужасы Всех Святых» (2017).
 Роберт Ибатуллин упоминает названия существ и божеств Лавкрафта в роман «Роза и Червь» (2017).
 Рутанна Эмрис написала рассказы «Литания Земли» (2015), «Зимний прилив» (2017), «Глубокие корни» (2018).
 Дэйв Гросс написал рассказы «Час охотницы» (2017) и «Плач по рассудку» (2018).
 Грэм Дэвис написал рассказ «Плач по рассудку» (2018).
 Дженнифер Брожек написал рассказ «Битва с Чёрным ветром» (2018).
 Карим Беррука написал рассказ «Тот, кто не боится Ктулху» (2018).
 Ричард Ли Байерс написал рассказы «Гнев пустоты» (2017) и «Кровь Баалшандора» (2020).
 Аманда Доунам написала рассказ «Темные откровения» (2020).
 Джош Рейнольдс написал рассказ «Гнев Н'Кай» (2020).

Сборники и антологии «Мифов Ктулху» от издателей 

 «Истории Мифов Ктулху» (англ. Tales of the Cthulhu Mythos) — сборник из 20 рассказов под редакцией Августа Дерлета, опубликованный Arkham House в 1969 году, считается первой антологией Мифов Ктулху:

Переиздание 1990 года под редакцией Джима Тернера были исключены Ши и Уэйда и два Ламли и добавлены следующие 7 рассказов:

 «Отродье Ктулху» (англ. The Spawn of Cthulhu) — сборник из 12 рассказов под редакцией Лин Картера, опубликованный издательством Ballantine Books в октябре 1971 года как 36-й том серии Ballantine Adult Fantasy:

 «Ученики Ктулху» (англ. The Disciples of Cthulhu) — сборник из 10 рассказов под редакцией Эдварда Берглунда, опубликованный DAW Books в 1976 году:

 «Новые истории о Мифах Ктулху» (англ. New Tales of the Cthulhu Mythos) — сборник из 9 рассказов под редакцией Рэмси Кэмпбелла, опубликованный Arkham House в 1980 году:

 «Истории о Мифах Ктулху: Золотая юбилейная антология» (англ. Tales of the Cthulhu Mythos: Golden Anniversary Anthology) — сборник из 23 рассказов под редакцией Джима Тернера, опубликованный Arkham House в ноябре 1990 году: 

 «Истории о мифах Лавкрафта» (англ. Tales of the Lovecraft Mythos) — сборник из 23 рассказов под редакцией Роберта Прайса, опубликованный Fedogan & Bremer в ноябре 1992 года: 

 «Наследники Ктулху» (англ. Cthulhu's Heirs) — сборник из 21 рассказа под редакцией М.К. Томаса, опубликованный Chaosium в ноябре 1994 году: 

 «Звездная мудрость» (англ. The Starry Wisdom) — сборник из 23 рассказов под редакцией Д. М. Митчелла, опубликованный Creation Books в ноябре 1994 году: 

 «Ктулху 2000: Антология Лавкрафта» (англ. Cthulhu 2000: A Lovecraftian Anthology) — сборник из 19 рассказов под редакцией Джима Тернера, опубликованный Arkham House в 1995 году: 

 «Новый круг Лавкрафта» (англ. The New Lovecraft Circle) — сборник из 27 рассказов под редакцией Роберта Прайса, опубликованный Fedogan & Bremer в 1996 года: 

Переиздание 2004 года под редакцией Роберта Прайса включает следующие 18 рассказов:

 «Песня Ктулху» (англ. Song of Cthulhu) — сборник из 20 рассказов под редакцией Стивена Марка Рейни, опубликованный Chaosium в 1991 году: 

 «Дети Ктулху» (англ. The Children of Cthulhu) — сборник из 21 рассказа под редакцией Джон Пелана, опубликованный Ballantine Books в 2002 году: 

 «Освобожденный Ктулху» (англ. Cthulhu Unbound) — сборник из 15 рассказов под редакцией Джона Сансери и Тома Брэннана, опубликованный Permuted Press 30 марта 2009 года: 

 «Освобожденный Ктулху 2» (англ. Cthulhu Unbound 2) — сборник из 15 рассказов под редакцией Джона Сансери и Тома Брэннана, опубликованный Permuted Press 31 июля 2009 года: 

 «Царство Ктулху» (англ. Cthulhu's Reign) — сборник из 16 рассказов под редакцией Даррелла Швейцера, опубликованный DAW в апреле 2010 года: 

 «Исторический Лавкрафт» (англ. Historical Lovecraft) — сборник из 26 рассказов под редакцией Сильвии Морено-Гарсия и Паула Р. Стайлза, опубликованный Innsmouth Free Press 20 апреля 2011 года: 

 «Книга Ктулху» (англ. The Book of Cthulhu) — сборник из 28 рассказов под редакцией Росс Э. Локхарт, опубликованный Innsmouth Night Shade Books 11 сентября 2011 года: 

 «Новый Ктулху: свежая фантастика» (англ. New Cthulhu: The Recent Weird) — сборник из 28 рассказов под редакцией Паула Гуран, опубликованный Prime Books в ноябре 2011 года: 

 «Черные крылья» (англ. Black Wings) — сборник из 22 рассказов под редакцией С.Т. Джоши, опубликованный Prime Books 1 мая 2010 года, а 20 марта 2012 года был переиздан под названием «Черные крылья Ктулху»:

«Книга Ктулху 2» (англ. The Book of Cthulhu 2) — сборник из 25 рассказов под редакцией Росс Э. Локхарт, опубликованный Innsmouth Night Shade Books в октябре 2012 года: 

 «Освобожденный Ктулху 3» (англ. Cthulhu Unbound 3) — сборник из 4 повестей под редакцией Брайана М. Сэммонса и Дэвида Коньерса, опубликованный Innsmouth Permuted Press 9 октября 2012 года: 

 «Монстры Лавкрафта» (англ. Lovecraft's Monsters) — сборник из 21 рассказа под редакцией Брайана М. Сэммонса и Дэвида Коньерса, опубликованный Innsmouth Permuted Press 9 октября 2012 года: 

 «Новый Ктулху 2: Еще свежая фантастика » (англ. New Cthulhu 2: More Recent Weird) — сборник из 20 рассказов под редакцией Паула Гуран, опубликованный Prime Books в апреле 2015 года: 

 «Ктулху Фхтагн!» (англ. Cthulhu Fhtagn!) — сборник из 20 рассказов под редакцией Росс Э. Локхарт, опубликованный Word Horde 15 августа 2015 года:

 «Она идет в тени» (англ. She Walks in Shadows) — сборник из 25 рассказов под редакцией Сильвии Морено-Гарсия и Паула Р. Стайлза, опубликованный Innsmouth Permuted Press 13 октября 2015 года:

Ссылки 
Межавторский цикл «Мифы Ктулху» на сайте фанлаб https://fantlab.ru/work74736.

Примечания

Литература 

 S.T. Joshi and David E. Schultz, An H.P. Lovecraft Encyclopedia, Westport CT: Greenwood Press, 2001.
 Carter, Lin. Lovecraft: A Look Behind the Cthulhu Mythos, New York, NY: Ballantine Books, 1972.

Мифы Ктулху